

Великі Атмені — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Великі Атмені — присілок, Красночетайський район, Чувашія

Див. також 
 Атмень